Julián A. Cámara Hernández (1932 - ) é um engenheiro agrônomo e botânico argentino.

É professor titular da cátedra de Botânica Agrícola no Departamento de Ecologia da Faculdade de Agronomia, Universidade de Buenos Aires, desde 1998 até o presente.

Algumas publicações
 2007. Lia, VV; VA Confalonieri; N Ratto; JA Cámara Hernández; AM Miante Alzogaray; L Poggio; TA Brown. Microsatellite typing of ancient maize: insights into the history of agriculture in southern South America. Proc Biol Sci. 22;274 (1609):545-54
 1998. Rosato, M; AM Chiavarino; CA Naranjo; JA Cámara; L Poggio. Genome size & numerical polymorphism for the B chromosome in races of maize (Zea mays ss. mays, Poaceae). Amer.Journ.Bot. 85:168-174.
 1993. Cámara, JA; S Gambino. The synflorescence of Tripsacum dactyloides (Poaceae), Beitr. Biol. der Pflanzen 67:295-303

Colaboração em capítulos
 1970. Cabrera, AL; Cámara JA; Caro JA; Covas G; Fabris H; Hunziker J; Nicora E, Rúgolo Z; Sánchez E, Torres M.  «Gramineae, parte general.» Flora de la Provincia de Buenos Aires: Gramíneas Colección Científica del INTA. Tomo IV, parte II, 1-18
 1994. Flora fanerogámica Argentina. Fasc. 24. 214. Thymelaeaceae. Ed. Proflora  CONICET

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina
Professores da Argentina